Воронежская филармония — концертная организация в городе Воронеже.

История 
Воронежская филармония была создана в 1937 году. В 1961 году она разместилась в здании бывшего кинотеатра «Тауматограф», в котором находится по настоящее время.

Здание 

Здание было построено в 1908 году для второго в городе кинотеатра, называвшегося «Тауматограф». В 1915 году здание расширили. На фасаде появились лепные изображения с грифонами, а кинотеатр переименовали в «Кино». После революции кинотеатр снова был переименован — в «Комсомолец». После восстановления в 1943 году в здании ненадолго возобновили показ фильмов. Вскоре здесь разместился Театр музыкальной комедии, а 1961 году здание перешло к областной филармонии. В 1950-х годах здание планировалось надстроить до 4-х этажей, чтобы подвести под единый карниз все дома на этой стороне площади.

Коллективы 
 Воронежский Академический симфонический оркестр
 Губернаторский эстрадно-духовой оркестр
 Театр поэзии «Элегия»
 Музыкально-литературный лекторий
 Ансамбль русской песни «Воронежские девчата»
 Ансамбль «Отрада»
 Ансамбль казачьей песни «Держава»
 Ансамбль "Воронежские солисты"
 Мужской хор Воронежской филармонии
 «Арт-шоу групп»
 Концов Николай Александрович
 «Big Band» Воронежской филармонии

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Воронежской филармонии

Организации, основанные в 1937 году в России
1937 год в музыке
Филармонии России
Музыкальные организации Воронежа
Общественные здания и сооружения Воронежа